Мстислав Николаевич Корелов (1911—1995) — советский орнитолог, один из авторов капитального труда «Птицы Казахстана» (1960—1974), лауреат Государственной премии Казахской ССР.

Биография 
Родился 4 (17) октября 1911 года в Самарканде в семье военного.

В 1930 году окончил в Ташкенте школу-девятилетку и работал в САГУ — Среднеазиатском государственном университете лаборантом и препаратором. Одновременно с 1931 по 1936 год учился на биологическом факультете.

С мая 1937 года работал в Алма-Атинском государственном заповеднике сначала младшим научным сотрудником, затем — заведующим зоологическим сектором.

С 20 апреля по 27 июля 1941 г. — старший научный сотрудник Казахстанской зональной лаборатории ВНИО, с этой должности призван в РККА, служил в войсках химической защиты Забайкальского фронта (командир взвода, начальник полевой химической лаборатории, начальник химической службы полка), с 1945 по июль 1946 г. — старший химик на складе НКО на станции Арысь (Южный Казахстан).

С 1 августа 1946 года и до выхода на пенсию работал в лаборатории экологии и систематики птиц, рептилий и амфибий Института зоологии Академии наук Казахстана.

В 1947 г. (19 декабря) защитил кандидатскую диссертацию на тему «Летучие мыши Казахстана», 30 декабря 1950 г. утверждён в звании старшего научного сотрудника.

Описал новый подвид полевого жаворонка Alauda arvensis dementjevi Korelov (1953).

Был одним из трех основных исполнителей (с И. А. Долгушиным и М. А. Кузьминой) фундаментального труда: 5-томной сводки «Птицы Казахстана». Был редактором 3 и 4 томов.

С 1972 года на пенсии.

Лауреат Государственной премии Казахской ССР 1978 года — в составе авторского коллектива справочника «Птицы Казахстана». Награждён медалями «За победу над Германией» (22.11.1945) и «За трудовую доблесть» (30.12.1953).

Скоропостижно умер 30 декабря 1995 г.

В честь Корелова названы:
 Тибетский серый журавль Grus grus korelovi Ilyashenko et Belyalov, 2011.
 Чинковый балобан Falco cherrug korelovi Pfeffer et Karyakin, 2011 (новое название для преоккупированного Falco cherrug aralocaspius Pfeffer et Karyakin, 2010 (non Falco (Hierofalco) aralocaspius O. Kleinschmidt, 1939.))

Источники 
 Орнитологический вестник Казахстана и Средней Азии. — Вып. 1. — Алматы: MOO — СОПК — АСБК, 2012. — 248 с. (Посвящен 100-летию со дня рождения М. Н. Корелова.)
 Ковшарь А. Ф. К 100-летию Мстислава Николаевича Корелова. // Орнитологический вестник Казахстана и Средней Азии. — Вып. 1. — Алматы: MOO — СОПК — АСБК, 2012. — 248 с. (ISBN 978-601-7287-05-4) — 4. Воспоминания о М. Н. Корелове — там же, стр. 207
 Жатканбаев А. Ж. К столетию со дня рождения Мстислава Николаевича Корелова. // Пернатые хищники и их охрана. 2011, 23
 Ornitology Kazakhstana i sredneĭ Azii, XX vek: biobibaiograficheskiĭ spravochnik. Anatoliĭ Fedorovich Kovsharʹ Kompleks, 2003 — Всего страниц: 247

Примечания 

Выпускники Национального университета Узбекистана